Томаш Винцоур (; род. , Брно, Чехословакия) — чешский хоккеист, центральный нападающий. В настоящее время играет за клуб чешской Экстралиги «Комета Брно».

Достижения

Командные 

 Чемпион Экстралиги 2017 и 2018
 Победитель чемпионата мира среди юниоров (1-й дивизион) 2008

Личные 

 Лучший нападающий, бомбардир (13 очков) и ассистент (11 передач) чемпионата мира среди юниоров (1-й дивизион) 2008

Статистика

Клубная

Международная 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Комета»
Игроки «Эдмонтон Ойл Кингз»
Игроки «Ванкувер Джайентс»
Игроки «Техас Старз»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Лейк Эри Монстерз»
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки ХК «Ак Барс»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Даллас Старз»